Max Gertsch ist der Name folgender Personen:

* Max Gertsch (Schriftsteller) (1893–1979), Schweizer Jurist und Schriftsteller
 Max Gertsch (Schauspieler) (* 1963), Schweizer Schauspieler